Abu Talib (arab. Vater des Schülers bzw. Vater des (Erkenntnis-)Suchenden) ist der Name folgender Personen:

* Abū Tālib ibn ʿAbd al-Muttalib (um 550–619), arabischer Karawanenhändler, Onkel des Propheten Mohammed
 Abu Talib al-Makki († 996), arabischer Schriftsteller und Sufi
 Abu Talib (Musiker) (1939–2009), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker

Siehe auch:
 Abu Taleb
 Aboutaleb